Bettenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Bettenbach (Mörlenbach), Siedlung in der Gemarkung Mörlenbach, Gemeinde Mörlenbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Gewässer:
 Bettenbach (Aar) oder Hohlbach, Zufluss der Aar in Hausen über Aar, Gemeinde Aarbergen, Rhein-Taunus-Kreis, Hessen
 Bettenbach (Kleine Vils), linker Zufluss der Kleinen Vils an der Glotzmühle, Markt Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Bettenbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz bei Bettenbach, Gemeinde Mörlenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Bettenbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam gegenüber Kleinried, Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Betenbach
 Betzenbach
 Bittenbach